Le Riccardo Silva Stadium est un stade de football américain situé sur le campus de Florida International University à Miami en Floride.

Depuis 1994, ses locataires sont les Florida International Golden Panthers (NCAA). Sa capacité est de 20 000 places.

Liens externes 
  Site officiel

Équipement sportif achevé en 1995
Stade multifonction aux États-Unis
Stade de football américain universitaire en Floride
Stade de soccer en Floride
Équipement sportif à Miami
Stade portant le nom d'une personnalité du monde des affaires
Panthers de FIU